Русская транслитерация следующих географических названий в истории Китая:

 鄴(邺)城 Yèchéng: Ечэн — столица царств Ци и Вэй (на границе совр. провинций Хэнань и Хэбэй); база Юань Шао и Цао Цао в эпоху Троецарствия. 
 葉(叶)城 Yèchéng: Каргалык (совр. Синьцзян)